Stargate es una franquicia de ciencia ficción.
Stargate también puede referirse a:

Ciencia ficción

Cine y televisión 
 Stargate  (1994), una película de ciencia ficción dirigida por Roland Emmerich.
 Stargate SG-1, una serie de televisión de ciencia ficción que comenzó a emitirse en 1997, es una continuación de la película.
 Stargate Atlantis, una serie televisiva de ciencia ficción, parte de la franquicia Stargate.
 Stargate Universe, una serie televisiva de ciencia ficción, parte de la franquicia Stargate.
 Stargate, un dispositivo ficticio que aparece en la película y las series homónimas.

Música 
 Stargate, un dúo noruego de producción y composición musical, conformado por Tor Erik Hermansen y Mikkel S. Eriksen.